derywat (językoznawstwo) – pojęcie związane z językoznawstwem,
 derywat – pojęcie związane z chemią,
 derywat – pojęcie związane z ekonomią, inna nazwa instrumentów pochodnych.

Zobacz też 
 pochodna
 derywacja